Александр Олейник:
 Олейник, Александр Александрович (род. 1982) — российский футболист, полузащитник.
 Олейник, Александр Михайлович (род. 1959) — министр информационных технологий и связи Республики Молдова, депутат Парламента Молдавии.
 Олейник, Александр Леонидович (род. 1959) — советский и украинский музыкант, дирижёр.
 Олейник, Александр Николаевич (род. 1987) — украинский футболист.
 Олейник, Александр Олегович (род. 1986) — украинский кикбоксер и тайбоксер.